Дже́йкоб () — английское мужское имя, соответствует древнееврейскому имени Иаков, Яков (имя патриарха Иакова, внука Авраама, передаётся как Jacob, а апостола Иакова — как James, Джеймс).

Известные носители фамилии 
 Джейкоб, Джейкоб Фардж Рафаэль (1923—2016) — индийский военный и политический деятель еврейского происхождения, генерал-лейтенант индийской армии. 
 Джейкоб, Клод (1863—1948) — британский военачальник, фельдмаршал (1926).
 Джейкоб, Лео (более известен как Ли Джей Кобб; 1911—1976) — американский актёр.
 Джейкоб, Пирс Энтони Диллингэм (более известен как Пирс Э́нтони; род. 1934) — американский писатель английского происхождения.

Вымышленные персонажи 
 Джейкоб Блэк, полное имя Джейкоб Билли Блэк () — персонаж из серии романов Стефани Майер «Сумерки».
 Джейкоб () — персонаж телесериала «Остаться в живых».

См. также 
 Джеймс

Примечания 

Английские мужские имена